Thielle heißen:
 Thielle, französischer Name der Zihl, ein Nebenfluss der Aare in der Schweiz
 Canal de la Thielle, französischer Name des Zihlkanals, Verbindung zwischen dem Neuenburger- und dem Bielersee, Schweiz
 Thielle NE, Ortschaft der Gemeinde La Tène im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Schloss Thielle, Schloss am Zihlkanal in der Gemeinde Gals, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Thiele (Begriffsklärung)